Рюрик Ростиславич — имя нескольких славянских князей:
 Рюрик Ростиславич (ум. 1092) — князь перемышльский, изгой.
 Рюрик РостиславичРюрик Ростиславич (ум. 1212) — князь киевский, внук Мстислава Великого.